Grieben  bezeichnet:

 ein Nebenprodukt der Talg- und Fettgewinnung aus tierischen Produkten, siehe Schmalz#Grieben- oder Grammelschmalz
 Grieben-Verlag, Reiseführerverlag (1886–2005), siehe Grieben Reiseführer

Grieben ist der Name folgender Orte: 
 Grieben (Mecklenburg), Gemeinde Grieben im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Grieben, Ortsteil der Gemeinde Insel Hiddensee im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Grieben (Löwenberger Land), Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Grieben (Tangerhütte), Ortsteil der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Grieben, ehemals im Landkreis Osterode in Ostpreußen, polnisch: Grzybiny im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren/Polen
 Grieben, ehemals im Landkreis Darkehmen (Angerapp) in Ostpreußen, russisch:  Oljochowo (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad/Russland
 Grieben, ehemals im Landkreis Stallupönen (Ebenrode) in Ostpreußen, russisch: Gribanowo im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad/Russland [der Ort existiert nicht mehr]

Grieben ist der Familienname folgender Personen:
 Doris Grieben (1951–2021), deutsche Historikerin
 Eduard Grieben (1813–1870), deutscher Landschaftsmaler und Radierer
 Ferdinande Grieben (* 1844; † nach 1920), deutsche Schriftstellerin
 Hermann Grieben (1822–1890), deutscher Journalist und Dichter
 Theobald Grieben (1826–1914), Gründer der nach ihm benannte Griebens Reise-Bibliothek
 Wolf-Heimo Grieben (* 1971), deutscher Ökonom

Siehe auch:
 Griebe (Begriffsklärung)
 Klein Grieben, siehe Grzybiny Małe